Deursen (plaats), Nederlands dorp in Noord-Brabant (gemeente Oss)
Deursen en Dennenburg, Nederlandse voormalige gemeente in Noord-Brabant

Personen:
Arie van Deursen (1931), Nederlands geschiedkundige
Frans van Deursen (1962), Nederlands acteur, zanger, schrijver en componist
Mevis & Van Deursen, Nederlands grafisch ontwerpersduo